Яромир Шиндел (; 30 ноября 1959, Острава, Чехословакия) — чехословацкий и чешский хоккеист, вратарь. В составе сборной Чехословакии двукратный участник Олимпийских игр, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года в Сараево, участник Кубка Канады 1984 года, чемпион мира 1985 года и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, трёхкратный чемпион Чехословакии (один раз в составе «Витковице» и дважды в составе йиглавской «Дуклы»).

Биография

Клубная карьера 
Яромир Шиндел начал свою карьеру в клубе «Витковице». С 1977 года играл в чемпионате Чехословакии за основную команду. В 1981 году помог родному клубу во второй раз в своей истории выиграть чемпионат Чехословакии. В 1983 году на два года перешёл в армейскую команду «Дукла Йиглава», в составе которой стал чемпионом Чехословакии 1984 и 1985 годов. В 1985 году перешёл в пражскую «Спарту», где провёл следующие 4 сезона. В 1989 году перебрался в Финляндию, где играл на протяжении 5 лет. В 1994 году вернулся в Чехию, отыграл последний сезон своей игровой карьеры за «Спарту». Завершил карьеру в 1995 году.

Сборная 
C 1979 по 1989 год играл за сборную Чехословакии. Был многократным призёром Олимпийских игр и чемпионатов мира. Самым главным успехом в карьере стала золотая медаль чемпионата мира 1985 года, проходившего в Чехословакии.

Также провёл 2 матча за сборную Чехии в сезоне 2004/05.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Яромир Шиндел стал тренером. Работал в командах: «Славия Прага» 1996 - 2001 (с 1996 по 2000 главный тренер молодёжной команды до 20 лет, с 2000 по 2001 главный тренер), «Кладно» 2001 - 2004 (с 2001 по 2002 главный тренер, с 2002 по 2004 главный тренер молодёжной команды до 20 лет), юниорская сборная Чехии до 18 лет - 2004 (главный тренер), «Спарта Прага» 2004 - 2005 (с 2004 по 2005 главный тренер молодёжной команды до 20 лет, с лета по ноябрь 2005 года главный тренер), «Кладно» 2005 - 2006 (главный тренер молодёжной команды до 20 лет), «Тршебич» 2006 - 2007 (спортивный менеджер основной команды и главный тренер молодёжной команды до 20 лет), «Млада Болеслав» 2007 - 2009 (спортивный менеджер), «Тршебич» 2009 - 2010 (главный тренер), «Слован Усти-над-Лабем» 2010 - 2014 (спортивный менеджер и с лета 2012 по ноябрь 2013 года главный тренер), «Мост» 2017 - 2018 (главный тренер).

Достижения

Командные 

 Чемпион мира 1985
 Чемпион Чехословакии 1981, 1984 и 1985
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1984
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1977
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии 1983
 Бронзовый призёр чемпионата Чехословакии 1979
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1981, 1987 и 1989
 Чемпион Зимней Универсиады 1983 года

Личные 

 Лучший вратарь чемпионата Чехословакии 1988
 Член символической сборной чемпионата Финляндии 1991

Статистика 
Всего за карьеру сыграл 692 матча (чемпионат Чехословакии — 393 игры, чемпионат Финляндии — 199 игр, сборная Чехословакии — 76 игр, чемпионат Чехии — 22 игры, сборная Чехии — 2 игры).

Семья 
Его сын Якуб Шиндел (род.24.01.1986 г.) — бывший чешский хоккеист, нападающий, в настоящее время работает в качестве судьи на матчах чешской Экстралиги.

Брат Роман Шиндел (род. 13.05.1963 г.) также играл в хоккей на позиции защитника, провёл 2 игры в чемпионате Чехословакии за «Витковице» и 10 игр в чешской Экстралиге за «Тршинец».

Ссылки 

 Яромир Шиндел на eliteprospects.com
 Профиль на hockeydb.com 
 Статистика на eurohockey.com 
 Олимпийская статистика на sports-reference.com 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные вратари
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Таппара»
Хоккейные тренеры Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккейные функционеры Чехии